Apio Claudio Pulcro puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Apio Claudio Pulcro (cónsul 212 a. C.).— Cónsul en el año 212 a. C.
 Apio Claudio Pulcro (cónsul 185 a. C.).— Cónsul en el año 185 a. C.
 Apio Claudio Pulcro (cónsul 143 a. C.).— Cónsul en el año 143 a. C.
 Apio Claudio Pulcro (cónsul 79 a. C.).— Cónsul en el año 79 a. C.
 Apio Claudio Pulcro (cónsul 54 a. C.).— Cónsul en el año 54 a. C.
 Apio Claudio Pulcro (cónsul 38 a. C.).— Cónsul en el año 38 a. C.
 Apio Claudio Pulcro (gobernador de Bitinia y Ponto).- Gobernador de Bitinia y Ponto en el año 27-26 a. C.